That's All – brano musicale di Sister Rosetta Tharpe del 1938, derivata da Denomination Blues di Washington Phillips
 That's All – brano musicale del 1952 scritto da Alan Brandt e Bob Haymes
 That's All – album di Bobby Darin del 1959
 That's All – album di Mel Tormé del 1965
 That's All! – album di Sammy Davis Jr. del 1966
 That's All – singolo dei Genesis del 1983
 That's All – album di Tete Montoliu del 1985